World Top Four di pallavolo femminile
World Top Four di pallavolo maschile